CAMP может означать:

 Циклический аденозинмонофосфат
 CAMP – итальянская компания, производитель альпинистского снаряжения.